Луцій Ліциній ():
 Луцій Ліциній Красс (лат. Луцій Ліциній Красс, 140 до н. е. — 91 до н. е.) — давньоримський оратор, політик, консул 95 до н. е., цензор 92 до н. е.
 Луцій Ліциній Сура (*Lucius Licinius Sura, 40 —108) — державний та військовий діяч Римської імперії.
 Луцій Ліциній Мурена (*Lucius Licinius Murena, 105 до н. е. —22 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Луцій Ліциній Лукулл (значення)

Див. також 
 Ліцинії (рід)
 Публій Ліциній Красс
 Гай Ліциній Красс (значення)
 Марк Ліциній Красс (значення)